Сан Антонио Абад има више значења:

 Сан Антонио Абад (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Антонио Абад (Ајутла де лос Либрес), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Антонио Абад, Сан Антонио (Малиналтепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Антонио Абад (Кечултенанго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Антонио Абад (Сан Салвадор), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Антонио Абад, Серо Чанго (Сан Мигел Сојалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Антонио Абад (Сантијаго Ивитлан Плумас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику